Aken
 Keulen
 Utrecht